RHT steht für:
 Retractable Hardtop, siehe Cabrioverdeck #Klappbares Dach (Retractable Hardtop)
 Alxa Right Banner Badanjilin Airport (IATA-Code), Flugplatz von Rechtes Alxa-Banner im Westen des Autonomen Gebiets Innere Mongolei der Volksrepublik China

Abkürzung